Илија Ивезић (Ричице, 20. јул 1926 — Загреб, 14. април 2016) био је југословенски и хрватски филмски глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Абецеда страха || Полицијски агент
|-
| 1962. || -{Der Schatz im Silbersee}- || Хилтон
|-
| 1963. || Лицем у лице || Митке
|-
| 1963. || -{Winnetou - 1. Tei}- ||
|-
| 1964. || -{Winnetou - 2. Teil}- || Ред (као Елија Ивејиц)
|-
| 1964. || Међу лешинарима || Џеки
|-
| 1965. || Свануће || /
|-
| 1965. || -{Der Ölprinz}- || Вебстер
|-
| 1965. || -{Winnetou - 3. Teil}- || Кларк
|-
| 1966. || -{Die Rechnung - eiskalt serviert }- || Карусо
|-
| 1966. || -{Winnetou und sein Freund Old Firehand}- || Мозес
|-
| 1966. || Коњух планином || Усташки агент
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те! || /
|-
| 1968. || Одисеја ТВ мини серија ||
|-
| 1968. || -{Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten}- || Дејвис
|-
| 1969. || -{La porta del cannone}- || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Пензионирани официр
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Храњеник || Јаки
|-
| 1970. || Лисице || Крешо
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || Ицан
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Суњо
|-
| 1972. || Лов на јелене || Провокатор
|-
| 1972. || -{Liberty}- || /
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Жандарски наредник
|-
| 1972. || Вук самотњак || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Даворов шогор Никола
|-
| 1973. || Размеђа || Лугар
|-
| 1973. || Сутјеска || Комесар
|-
| 1973. || -{Die blutigen Geier von Alaska }- || Франк Фокс (као Илија Ивозиц)
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Редар
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Божа
|-
| 1974. || Представа „Хамлета“ у Мрдуши Доњој || Жељезничар
|-
| 1974. || Пред зору Кратки филм || /
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака || Наредник
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || /
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали ТВ серија || Партизан
|-
| 1976. || Избавитељ || Шеф полиције
|-
| 1976. || -{Fluchtversuch}- ||
|-
| 1977. || Хајдучка времена || Хајдук 3
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Алојз, мјештанин Јурдола
|-
| 1977. || Луди дани || Јосо Мачковић
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || /
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || /
|-
| 1979. || Живи били па видјели || /
|-
| 1979. || -{Mathias Sandorf}- ТВ мини серија || Андреа Ферато
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Шпијунска веза ТВ филм || /
|-
| 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1980. || Понедјељак Кратки филм || /
|-
| 1981. || Високи напон || Једноруки друг из комитета
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Хоћу живјети || Карло Мраз
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Жељезничар
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Жељезничар
|-
| 1982. || Сервантес из Малог миста || Филип
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Инжењер Росандић
|-
| 1983. || Медени мјесец || Никола, шеф полиције
|-
| 1983. || Раде Кончар (ТВ серија)||
|-
| 1984. || Мала пљачка влака || Цокулин жандар 1
|-
| 1985. || Навијач Кратки филм || /
|-
| 1985. || Црвени и црни || Техничар Макик
|-
| 1985. || Етер ТВ филм || /
|-
| 1985. || -{The War Boy}- || /
|-
| 1986. || Обећана земља || Насељеник
|-
| 1987. || Теревенка ТВ филм || /
|-
| 1987. || Краљева завршница || Темељ
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Председник задруге
|-
| 1989. || Крвопијци || Дракулић
|-
| 1989. || Хамбург Алтона || (глас)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Неуништиви ТВ серија || /
|-
| 1990. || -{Le grand ruban}- || /
|-
| 1990. || Стела || Командир
|-
| 1991. || Вријеме ратника || /
|-
| 1992. || Златне године || Бркан
|-
| 1992. || Лука || /
|-
| 1982 1996. || Смоговци ТВ серија || Инспектор Петровић „Жандар”
|-
| 1996. || Препознавање ТВ филм || сељак
|-
| 1997. || Божић у Бечу || Генерал Рагуз
|-
| 1998. || Кад мртви запјевају || Бициклист
|-
| 1999. || Маршал || Маринко Цицин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2006 2007. || Одмори се, заслужио си ТВ серија || Стриц Ханзи
|-
| 2007. || Крадљивац успомена || /
|-
| 2007. || Морам спават’, анђеле || Дедов суборац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2014. || -{President Nixon's Present}- Кратки филм || Тито
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2016.
Грачани (Лика)
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Добитници награде Златна арена